Hammarbybacken kan avse:

 Hammarbybacken (skidanläggning) – en konstgjord kulle med en slalombacke i stadsdelen Björkhagen i södra Stockholm
 Hammarbybacken (gata) – en gata i stadsdelarna Johanneshov och Hammarbyhöjden i Söderort inom Stockholms kommun